„Б“ професионални футболни групи (или само Б ПФГ) сезон 2011/2012 е първенството по футбол на втората футболна дивизия на България, съставена от две групи – Западна и Източна, с по десет отбора, като всеки ще играе срещу всеки.

За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в регионалните „В“ АФГ.

Информация

Западна Б ПФГ

Източна Б ПФГ

Източници 
 football24.bg – Българският футболен сайт

2011/12